Иван Михайлович
 Иван Михайлович — сын царя Михаила Фёдоровича.
 Иван Михайлович — великий князь тверской.
 Иван Михайлович — князь воротынский.
 Иван Михайлович — князь стародубский.